Türkeli (district), een Turks district in de provincie Sinop
 Türkeli (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Türkeli